«Папиросница от Моссельпрома» — чёрно-белая немая комедия режиссёра Юрия Желябужского, снятая им по сценарию Фёдора Оцепа и Алексея Файко на киностудии «Межрабпом-Русь» в 1924 году. Премьера фильма состоялась 2 декабря того же года.

Сюжет 
В скромную лоточницу Моссельпрома Зину Весенину, торгующую папиросами в самом центре Москвы, влюблены советский служащий Митюшин и кинооператор Латугин. Первый, будучи не курящим, каждое утро покупает пачку папирос, для того, чтобы иметь хоть какой-то повод для общения. Второй, пользуясь служебным положением, оказывает протекцию своей возлюбленной, которая вскоре становится актрисой.

На пути у высоких чувств оказывается приехавший из Америки коммерсант Оливер Мак-Брайт, предлагающий девушке сначала роль содержанки, а по прошествии некоторого времени готовый сделать официальное предложение и взять её с собой в Соединённые Штаты. После ряда забавных приключений, вызванных развившим небывалую активность Митюшиным, Зина отказывает американцу, а Латугин, ставший к тому времени её мужем, снимает полнометражную ленту, в которой главную роль исполняет его молодая жена.

В ролях 
 Юлия Солнцева — Зина Весенина
 Игорь Ильинский — Никодим Митюшин, помощник бухгалтера "Пыльтреста"
 Николай Церетели — Латугин, кинооператор
 Анна Дмоховская — Рыбцова, машинистка
 Леонид Баратов — Барсов-Арагонский, кинорежиссер
 Марк Цибульский — Мак-Брайт, американец
 Михаил Жаров — служащий, носильщик
 Галина Кравченко — киноактриса
 Николай Прозоровский — эпизод
 Наум Рогожин — киноактер
 Николай Вишняк — эпизод
Юлий Райзман — помощник Мак-Брайта (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр и оператор: Юрий Желябужский
 Авторы сценария: Фёдор Оцеп, Алексей Файко
 Художники: Владимир Баллюзек, Сергей Козловский

Ссылки 
 Полный фильм на YouTube
Рассказ о фильме на портале Кино-Театр. Ру
 Экспортный постер фильма
 Папиросница от Моссельпрома, видео

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Фильмы СССР 1924 года
Немые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о съёмках
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1924 года
Фильмы Юрия Желябужского
Полнометражные фильмы
Сатирические фильмы
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы студии «Межрабпом-Русь»